Condemios puede referir a los municipios de la provincia de Guadalajara (España) de:
Condemios de Abajo.
Condemios de Arriba.